Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Copa Colsanitas 2021 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen vom 3. bis 4. April 2021  an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2021
WTA Bogotá